Личные рекорды Национальной хоккейной лиги по состоянию на окончание сезона 2020/21.

Сезоны 

 Количество сезонов — 26 (Горди Хоу, Крис Челиос)
 Количество сезонов в плей-офф — 24 (Крис Челиос)
 Количество сезонов в плей-офф подряд — 20 (Ларри Робинсон, Никлас Лидстрём)

Матчи 
 Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1779 (Патрик Марло)
 Количество матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф — 1992 (Марк Мессье)
 Количество матчей в плей-офф — 266 (Крис Челиос)
 Количество матчей в регулярных чемпионатах подряд — 1025 (Фил Кессел)
 Самый возрастной участник матча НХЛ — Горди Хоу (52 года и 11 дней)

Шайбы 
 Количество шайб за карьеру — 1016 (Уэйн Гретцки)
 Количество шайб в регулярных чемпионатах — 894 (Уэйн Гретцки)
 Количество шайб в плей-офф — 122 (Уэйн Гретцки)
 Количество шайб за один регулярный сезон — 92 (Уэйн Гретцки)
 Количество шайб за один розыгрыш плей-офф — 19 (Реджи Лич, Яри Курри)
 Количество шайб за одну серию плей-офф — 12 (Яри Курри, в 6 матчах)
 Самые быстрые 50 шайб со старта сезона — 39 матчей (Уэйн Гретцки)
 Количество шайб в одном матче — 7 (Джо Мэлоун)
 Количество шайб в одном выездном матче — 6 (Ред Беренсон)

Передачи 
 Наибольшее количество передач за карьеру — 2223 (Уэйн Гретцки)
 Наибольшее количество передач в регулярных чемпионатах — 1963 (Уэйн Гретцки)
 Наибольшее количество передач в плей-офф — 260 (Уэйн Гретцки)

Очки 
 Наибольшее количество очков за карьеру — 3239 (Уэйн Гретцки)
 Наибольшее количество очков в регулярных чемпионатах — 2857 (Уэйн Гретцки)
 Наибольшее количество очков в плей-офф — 382 (Уэйн Гретцки)
 Очки за один матч — 10 (Дэррил Ситтлер)
 Очки за один период — 6 (Брайан Троттье, Мика Зибанежад)
 Очки в финальных сериях плей-офф за карьеру — 62 (Жан Беливо)

Количество побед в Кубке Стэнли 
 11 — Анри Ришар
 10 — Жан Беливо, Иван Курнуайе
 9 — Клод Прово
 8 — Ред Келли, Жак Лемер, Морис Ришар, Серж Савар
 7 — Жан-Ги Тальбо

Источник 
 NHL, Official Guide & Record Book / 2018, Dan Diamond and Associates, Inc., 2017, 680 p. ISBN 978-1-62937-477-2.

Ссылки 
 Рекорды НХЛ за более чем 100-летнюю историю

Национальная хоккейная лига